Алекса́ндр Ива́нович Медве́дев:
 Медведев, Александр Иванович (1853—1926) — русский генерал-лейтенант.
 Медведев, Александр Иванович (1900—1984) — югославский архитектор русского происхождения.
 Медведев, Александр Иванович (1914—1978) — Герой Советского Союза.
 Медведев, Александр Иванович (род. 1955) — российский менеджер, заместитель председателя правления ОАО «Газпром», гендиректор ООО «Газпром экспорт», президент футбольного клуба «Зенит».